Кубок маршала Тито 1947 () — первый розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 
30 ноября 1947. Белград. «Стадион ЮНА». 50 000 зрителей.

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com 

1947/1948
Спорт в Югославии в 1947 году
Футбол в Европе в 1947 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 1947